Њу Олбани има више значења:
 Њу Олбани (Индијана)
 Њу Олбани (Канзас)
 Њу Олбани (Мисисипи)
 Њу Олбани (Охајо)
 Њу Олбани (Пенсилванија)